L'Eparchia di Srem o Eparchia di Sirmia () è un’eparchia (diocesi) compresa per la maggior parte nella provincia della Voivodina e che include un’altra porzione della Sirmia verso Belgrado, nonché tre parrocchie in Croazia. Ha sede a Sremski Karlovci ed è retta dal 1986 da Vasilije Vadić.

Storia 
Nella Tarda Antichità (IV-VI secolo d.C.) esistette il Vescovado di Sirmio, che cadde dopo la conquista degli Avari (582). L’eparchia rinacque dopo l’arrivo degli Slavi e dal 1018 appartenne all’Arcivescovado di Ocrida, in seguito al metropolita di Belgrado, che assunse il titolo di metropolita di Belgrado e Srem. Nel 1708 l’eparchia fu trasformata in arcivescivado e fece parte del Metropolitanato di Karlovci fino al 1920, quando fu riunita a Belgrado per creare l’Arcivescovado di Belgrado e Karlovci. L’Eparchia di Srem se ne distaccò nuovamente nel 1947.

Collegamenti esterni 
 Eparchia di Srem

Srem